Shanghai Golden Grand Prix — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проводятся с 2005 года в Шанхае, Китай. В настоящее время являются одним из этапов Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят на Шанхайском стадионе.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты соревнований 2014 года
 Результаты соревнований 2013 года

Бриллиантовая лига IAAF